Милош Јевремов Обреновић (Шабац, 13. новембар 1829. — Београд, 8/20. новембар 1861) био је син Томаније и Јеврема Обреновића, а синовац кнеза Милоша Обреновића. Био је ожењен са Еленом Маријом Катарџи (1831—1879), ћерком румунског грофа Константина Катарџија. Имао је сина Милана Обреновића, будућег српског кнеза и краља.

Биографија

Младост 

Као млад, школовао се у дому у Београду до своје једанаесте године. У Русију је отишао да заврши вишу школу, а трошак школовања је његов стриц Милош Обреновић примио на себе. Био је у Пажевском корпусу у коме је император Николај I Павлович васпитавао најотменије племство Русије. Једнога дана док је био у Русији, Милош је рекао:
"Шта ћу ја у Русији која само гледа како српски народ живи на мукама?" и напустио је. Одлучио је да не завршава школу у Русији. То се убрзо прочуло по цијелој Европи.
Школовање је наставио у Аустрији и Пруској. Руски цар је дошао у посјету пруском краљу Фридриху Вилхелму IV и посјетио војну школу. Сви кадети су били постројени. Милош се сагао да пољуби руку цару, а овај га је пред свима пољубио у лице. У војној школи је конструисао нарочито копље, па га је зато пруски цар одликовао.

Смрт 
Служио је у пруској а касније и у румунској војсци. Преминуо је у Београду 8/20. новембра 1861. године од туберкулозе. Сахрањен је у манастиру Раковица у породичној гробници коју је подигла његова времешна мајка Томанија. 

После атентата на кнеза Михаила, Милошев малолетни син Милан Обреновић је 1868. године постао нови владар Србије. Тиме је старију (Милошеву) грану династије Обреновић сменила млађа (Јевремова) грана породице.

Породично стабло

Породица

Супружник 

 брак разведен 1855.

Деца

Референце

Литература 

 Андрија Веселиновић, Радош Љушић, Родослови српских династија, Платонеум, Нови Сад (2002), стр. 40.
 Радмила Гикић Петровић, Ликови у дневнику Анке Обреновић, Дневник, Нови Сад (2007). стр. 60-61, 263-264, 266-267.
 Милан Јовановић Стојимировић, Силуете старог Београда, Просвета, Београд (2008), стр. 175-178.
 Радош Љушић, Љубави српских владара и политичара, Народна књига-Алфа, Београд (2001), стр. 143-146.

Спољашње везе 

Рођени 1829.
Умрли 1861.
Шапчани
Милош